Zieglhaus ist der Ortsname von

 Zieglhaus (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Zieglhaus (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Zieglhaus (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern
 Zieglhaus (Wiesenfelden), Ortsteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Ziegelhaus
 Zieglhäusl